Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет 2012 года прошёл с 4 по 16 мая в Словакии. 8 национальных сборных, участвующих в турнире, заявили 18 игроков, которые родились не раньше 1 января 1995 года. Двое из этих 18-ти игроков должны быть вратарями. В матчах турнира имеют право принимать участие только заявленные игроки.

18 игрокам должны быть присвоены номера с 1 по 23. Ни один номер не может быть использован в течение турнира более, чем одним игроком. Во всех матчах турнира игроки должны играть под теми номерами, которые указаны в заявке.

Возраст игроков, количество матчей и голов дано по состоянию на начало турнира — 4 мая 2012

Группа A

Германия 
Главный тренер: Штефан Бёгер

Грузия 
Главный тренер: Василий Майсурадзе

Исландия 
Главный тренер: Гуннар Гудмундссон

Франция 
Главный тренер: Жан-Клод Жюнтини

Группа B

Бельгия 
Главный тренер: Патрик Клинкенберг

Нидерланды 
Главный тренер: Альберт Стёйвенберг

Польша 
Главный тренер: Марцин Дорна

Словения 
Главный тренер: Милош Костич

Примечания

Ссылки 
 Юношеский чемпионат Европы для игроков до 17 лет на UEFA.com

Май 2012 года
Спорт в Словении в 2012 году
Международные соревнования по футболу в Словении
Футбол
Чемпионаты Европы в Словении